Jaroslawka (russisch/ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Letytschiw, siehe Jaroslawka (Letytschiw)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Jaroslawka (Sarata)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Jaroslawka (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola, siehe Jaroslawka (Schpola)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja, siehe Jaroslawka (Bobrowyzja)
 ursprünglicher Name der Siedlung städtischen Typs Jaroslawski (Primorje)